SW poate fi:

 Suedia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Limba swahili, codul ISO 639-1
 Star Wars, filme americane de science-fiction
 SW Umwelttechnik, companie austriacă producătoare de elemente prefabricate din Austria

Legături externe 
  „SW” la acronymfinder.com